157-я стрелковая дивизия:
 157-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1941 году
 157-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1943 году